Printesis ist der Familienname folgender Personen:

Josif Printesis (* 1970), griechischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Naxos, Andros, Tinos und Mykonos
Nikolaos Printesis (* 1941), griechischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Naxos, Andros, Tinos und Mykonos
Venedictos Printesis (1917–2008), griechischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Athen